Samsung YP-U5 DoReMi — миниатюрный аудиоплеер компании Samsung Electronics. Модель очень похожа на представителей Yepp U серии, отличается от YP-U6 пластиковым корпусом и отсутствием встроенного USB штекера.

Подсоединяется к компьютеру с помощью кабеля microUSB—USB.

Как и модели Yepp U серии имеет FM-тюнер, микрофон, специальное приложение, считающее потраченные калории и специальную систему обработки звука DNSe 3.0, которая теперь называется SoundAlive.

Поддерживаемые форматы файлов: MP3, WMA, OGG и FLAC.

В комплект поставки входят:
 Плеер
 Наушники
 USB-кабель
 Инструкция по эксплуатации

Ссылки 
 Samsung YP-F3 на официальном сайте компании Samsung

 

Цифровые плееры